Champions League 2014/15 steht für:
 Champions Hockey League 2014/15, europäischer Eishockeywettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions League 2014/15, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2014/15, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2014/15, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2014/15, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2014/15, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2014/15, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2014/15, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2014/15, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2014/15, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Youth League 2014/15, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Junioren
 Volleyball Champions League 2014/15 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2014/15 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2014
 Champions League 2015
 Champions League